Tretovularia är ett släkte av svampar. Tretovularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tretovularia